Die Region Krasnojarsk im Föderationskreis Sibirien der Russischen Föderation gliedert sich in 44 Rajons und 17 Stadtkreise (Stand 2013).

Zwei der Rajons, der Taimyrski (Dolgano-Nenezki) rajon (Rajon Taimyr der Dolganen und Nenzen) und der Ewenkijski rajon (Rajon der Ewenken) waren bis zum 31. Dezember 2006 als Autonomer Kreis Taimyr beziehungsweise Autonomer Kreis der Ewenken eigenständige Föderationssubjekte Russlands (mit jeweils mehreren Rajons, die dann zusammengeschlossen wurden) und besitzen bis heute einen Sonderstatus. Drei der Stadtkreise sind Geschlossene administrativ-territoriale Gebilde (SATO).

Die Rajons untergliedern sich in insgesamt 36 Stadtgemeinden (gorodskoje posselenije) und 484 Landgemeinden (selskoje posselenije). Im Sewero-Jenisseiski rajon gibt es keine Gemeinden; dort sind alle Ortschaften direkt dem Rajon unterstellt. Gemeindefreie Ortschaften gibt es außerdem in den Rajons Bogutschanski und Turuchanski. Die Verwaltungszentren von sieben der Rajons (Atschinsk, Bogotol, Jenisseisk, Kansk, Minussinsk, Nasarowo, Scharypowo) gehören selbst nicht zu den jeweiligen Rajons, sondern bilden eigenständige Stadtkreise.

Stadtkreise

Rajons

Anmerkungen und Einzelnachweise 

Krasnojarsk